, titre original en anglais de la comédie satirique L'Homme franc écrite par William Wycherley (1676)
 , journal quotidien de Cleveland fondé en 1842